Ґуакамаяс () — місто й муніципалітет у колумбійській провінції Ґутьєррес (департамент Бояка).

Посилання 
 Офіційна сторінка
 Ґуакамая 

Міста департаменту Бояка